

Geografia

Austria 
 Haibach im Mühlkreis – comune nel distretto di Urfahr-Umgebung (Alta Austria)
 Haibach ob der Donau – comune nel distretto di Eferding (Alta Austria)

Germania 
 Haibach – comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Haibach – comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)